

Hrvatska 
 NK Tomislav Berek
 NK Tomislav Cerna
 NK Tomislav Drnje
 NK Tomislav Đulovac
 HNK Tomislav Kutina
 NK Tomislav Livana
 NK Tomislav Nova Subocka
 NK Tomislav Sveti Ivan Žabno
 NK Tomislav Šag
 NK Tomislav-Pan Donji Andrijevci

Bosna i Hercegovina 
 HNK Tomislav Tomislavgrad